Caribu - um animal

Localidades
Caribou (Califórnia)
Caribou (Maine)
Condado de Caribou

Outros
Caribou (álbum)

Desambiguação